Николай Иванович Должанский () — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944, медаль № 3499). После увольнения в запас работал в дорожных организациях, затем техником Брестского электромеханического завода.

Биография 
Николай Должанский родился 27 сентября 1917 года в семье служащего в городе Кургане Курганского уезда Тобольской губернии.

С середины 1920-х годов с семьёй проживал в Алма-Ате, где окончил семь классов и работал чертёжником в Главдоруправлении. Окончил аэроклуб.

С 1937 года член ВЛКСМ.

20 февраля 1940 года был призван Алма-Атинским ГВК в Рабоче-крестьянскую Красную Армию и направлен в школу младших авиационных специалистов в Ташкенте. В феврале 1941 года зачислен курсантом в Тамбовскую военную авиационную школу пилотов, а в мае 1942 года откомандирован в Чкаловскую военно-авиационную школу пилотов, где переучился на Ил-2.

С июля 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Принимал участие в боях на Воронежском и 1-м Украинском фронтах.

С 1943 года член ВКП(б), в 1952 году партия переименована в КПСС.

К августу 1944 года гвардии лейтенант Николай Должанский был старшим лётчиком 165-го гвардейского штурмового авиационного полка 10-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта. К тому времени он совершил 113 боевых вылетов на штурмовку скоплений боевой техники и живой силы противника, нанеся тому большой урон.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» гвардии лейтенант Николай Должанский был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 3499. Награду ему вручил командующий фронтом Фёдор Толбухин в Бухаресте.

В годы войны сбил 1 «Мессершмитт», основной целью были танки противника.

После окончания войны продолжил службу в Советской Армии. С августа 1947 года по июнь 1948 года был слушателем Высшей школы штурманов ВВС (г. Краснодар), после окончания которой, до сентября 1954 года проходил службу на Сахалине в должности штурмана (летчика) полка. С октября 1954 года по июль 1957 года - старший штурман ШАП (г. Пинск) Белорусского Военного Округа. В 1957 году в звании полковника по состоянию здоровья был уволен в запас. Поступил в Ленинградский институт водного транспорта, но по семейным обстоятельствам после двух курсов учебы оставил институт.

С февраля 1960 года по июнь 1968 года работал в дорожно-эксплуатационных организациях г. Пинска (ДЭУ-762). В 1964 году в возрасте 47 лет заочно окончил Гомельский строительно-дорожный техникум. С 1968 по 1976 год был начальником Брестского дорожно-эксплуатационного участка № 848. С февраля 1977 года по февраль 1980 года был мастером по ремонту взлетно-посадочной полосы Брестского аэропорта. С 1980 по 1990 год работал техником Брестского ордена Трудового Красного Знамени электромеханического завода. 2 января 1991 году вышел на пенсию. Занимался общественной деятельностью, вёл большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Страстный болельщик хоккея. В 1981 году стал победителем Всесоюзного конкурса знатоков хоккея, проводимого газетой «Известия» (в конкурсе участвовало около 100 тыс. человек) .

Николай Иванович Должанский умер 25 октября 2011 года в городе Бресте Брестской области Республики Беларусь.

Награды

Награды Республики Беларусь 
 Орден «За Службу Родине» III степени
 Медаль Жукова
 Медаль «60 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков»
 Юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «65 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков»
 Юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 15 апреля 2010 года
 
 
 Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Награды СССР 
 Герой Советского Союза, 26 октября 1944 года
 Орден Ленина
 Медаль «Золотая Звезда» № 3499
 Два ордена Красного Знамени, 27 августа 1943 года, 5 января 1944 года
 Орден Александра Невского, 12 мая 1945 года
 Орден Отечественной войны I степени, 6 апреля 1985 года
 Орден Красной Звезды
 медали в т.ч.
 Медаль «За боевые заслуги»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За освобождение Белграда»
 Медаль «Ветеран труда»
 Юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»
 Грамоты Президиума Верховного Совета БССР
 Грамоты Брестского областного Совета депутатов.

Память 
28 июля  2013 года на доме, где проживал Николай Должанский (г. Брест, проспект П.М. Машерова, 39), была установлена мемориальная доска.

Примечания

Литература 

 
 Герои Советского Союза — казахстанцы. Книга 1. Алма-Ата, 1968.

Персоналии:Алма-Ата
Выпускники Оренбургского высшего военного авиационного Краснознамённого училища лётчиков
Члены КПСС
Лётчики Великой Отечественной войны
Участники битвы за Днепр
Награждённые Почётной грамотой Президиума Верховного Совета Белорусской ССР
Персоналии:Пинск